HD 197037 — звезда, которая находится в созвездии Лебедь на расстоянии около 107 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 197037 — звезда 6,8 видимой звёздной величины; впервые в астрономической литературе упоминается в каталоге Генри Дрейпера, изданном в начале XX века. Масса звезды равна 1,11 массы Солнца. Температура поверхности HD 197037 составляет около 6150 кельвинов. Её возраст оценивается приблизительно в 1,9 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2012 году группой астрономов, работающих с телескопом Хобби-Эберли, было объявлено об открытии планеты HD 197037 b в системе. Это газовый гигант, имеющий массу, равную 79% массы Юпитера. Планета обращается на расстоянии 2,07 а.е. от родительской звезды, совершая полный оборот 1036 суток. Открытие планеты было совершено методом доплеровской спектроскопии.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Лебедя

Ссылки 
 HD 197037 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 197037 на сайте Планетные системы

197037
Планетные системы